Le patronyme néerlandais Vandenbroek indique une provenance : le marais (du nl:broek).

Il se décline aussi francisé avec ou au lieu de oe.

Au sud des Pays-Bas le -k est remplacé par le -ck.
Dans le Nord, le -ck peut être remplacé par un -cq ou -cque.

Il peut prendre un -e final.

L'équivalent français est donc :  ou , voire  ou . 

Autres variantes:
Van den Broech 
Van den Broecx
Van den Brock, Van den Brocke 
Van den Brouc, Van den Broucque, Van den Brouche 
Vambrouck, Wanbrouck
Vanebrouck, Wannebrouck, Vambroug
Wandebrouk, Wandebroucq, Wannebroucq
Van den Breuck, Van der Breucq 
Verbreuk, Verbreuken, Verbreuck, Verbreucken
Verbrouck, Verbroekken

Patronyme

Van den Broeck 
 Charles Van den Broeck, tireur à la corde belge
 Crispin van den Broeck (1523-1591), peintre flamand
 Elias van den Broeck (1649-1708), peintre néerlandais
 Hendrick van den Broeck (1519-1597), peintre flamand
 Jan Van den Broeck (1989-), athlète belge
 Jurgen Van den Broeck (1983-), cycliste belge
 Laurien Van den Broeck (1988-), actrice belge
 Paul Van den Broeck (1904-?), bobeur et joueur de hockey sur glace belge
 Walter van den Broeck (1941-), écrivain belge
 Willem van den Broeck (1530-1580), sculpteur flamand

van den Broecke 
 Maja van den Broecke (1956-), actrice néerlandaise
 Pieter van den Broecke (1585-1640), marin néerlandais

van den Broek 
 Benjamin van den Broek (1987-), footballeur néo-zélandais
 Hans van den Broek (1936-), homme politique néerlandais
 Irene van den Broek (1980-), cycliste néerlandaise
 Jan Karel van den Broek (1814-1865), médecin néerlandais
 Johannes Hendrik van den Broek (1898-1978), architecte néerlandais
 John van den Broek (1895-1918), directeur de la photographie néerlandais
 Marc Van den Broek (1953-), peintre et sculpteur belge

Vandenbroucke 
 François Vandenbroucke (1912-1971), bénédictin belge
 Frank Vandenbroucke (1955-), homme politique belge
 Frank Vandenbroucke (1974-2009), cycliste belge
 Gérard Vandenbroucke (1948-2019), homme politique français
 Jean-Luc Vandenbroucke (1955-), cycliste belge
 Joris Vandenbroucke (1976-), homme politique belge
 Rosemary Vandenbroucke (1981-), chanteuse et mannequin hongkongaise